Натуральне число 267
 267 рік до нашої ери
 267 рік нашої ери